

Geografia 
 Prato Fiorito – frazione di Roma Capitale
 Cima Prato Fiorito – montagna dell'Italia

Opere 
 Prato fiorito – disegno di Giuseppe Pellizza da Volpedo
 Prato fiorito – romanzo di Maria Majocchi del 1911
 Prato fiorito – videogioco per Windows